Дуарте — власна назва

Особи

Ім'я 

Дуа́рте (, ) — чоловіче особове ім'я. Поширене в країнах Піренейського півострова та їхніх колишніх колоніях. Походить від германського імені Едуард (). Інша іспанська форма — Едуардо.

Дуарте Португальський 
 
 
  
  
 Дуарте II (герцог Гімарайнський)

Прізвище 
 Анселму Дуарте — бразильський актор.
 Андрес Дуарте — парагвайський футболіст.
 Бернард Анісіу Калдейра Дуарте — бразильський футболіст.
 Генрі Дуарте — костариканський футбольний тренер.
 Даніель Дуарте — гібралтарський футболіст.
 Ніканор Дуарте — парагвайський президент (2003).
 Оскар Дуарте — костариканський футболіст.
 Хосе Наполеон Дуарте — сальвадорський президент.
 Хуан Пабло Дуарте — батько домініканської незалежності.

Топоніми
 Дуарте — найвища гора острова Гаїті.
 Дуарте — провінція Домініканської республіки.
 Дуарте — місто в США.

Примітки 

Іспанські прізвища
Португальські імена
Іспанські імена